Кулинко́вич — фамилия. Известные носители:
 Кулинкович, Александр Михайлович (1972—2018) — белорусский рок-музыкант, основатель и вокалист группы Neuro Dubel.
 Кулинкович, Арнольд Евгеньевич (род. 1932) — советский и украинский геолог, геофизик и педагог.
 Кулинкович, Олег Григорьевич (род. 1948) — советский и белорусский химик-органик, профессор.